Свистуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Свистуново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Свистуново — деревня в Клинском районе Московской области.
 Свистуново — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Свистуново — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Свистуново — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Свистуново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Свистуново — село в Широковском районе Днепропетровской области.

См. также 
Петро-Свистуново